Mistrzostwa świata w zapasach rozegrane zostały po raz pierwszy w stylu klasycznym w 1904 roku w Wiedniu, a w stylu wolnym w 1951 roku w Helsinkach. Kobiety przystąpiły do rywalizacji w 1987 roku w Lørenskog. Zawody organizuje FILA.

Edycje

Klasyfikacja medalowa 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację medalową wszech czasów: (stan na 2022 rok)

Linki zewnętrzne 
 Baza danych Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej